Love and Bullets – cortometraggio muto statunitense del 1914 con Roscoe "Fatty" Arbuckle
Love and Bullets – cortometraggio muto statunitense del 1916 diretto da Clay M. Greene
Tiro incrociato (Love and Bullets) – film statunitense del 1979 diretto da Stuart Rosenberg